Сазан — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области в составе Буртинского сельсовета. Население  человек (), большинство (83 %) — казахи.

География 
Находится на расстоянии примерно 28 километров по прямой на юго-запад от районного центра села Беляевка.

 Климат
Климат континентальный с холодной часто малоснежной зимой и жарким, сухим летом. Средняя зимняя температура −15,8 °C; Средняя летняя температура +21,2 °C. Абсолютный минимум температур −44 °C. Абсолютный максимум температур +42 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 320 мм в год.

История 
Посёлок Сазан был основан как поселение животноводов на месте бывшего казахского аула Сазан, известного с 1901 года. Называлось первоначально участком № 2 Сазан. Как посёлок стал известен с 19531954 годов.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 83 % из 280 чел..

Примечания 

Населённые пункты Беляевского района (Оренбургская область)